Боканте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північний захід від Парижа, 36 км на схід від Руана, 55 км на північний схід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Бокантен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бокантен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер